Bicton (Clun) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Bicton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bicton (Shrewsbury) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)